Jano má různé významy a může znamenat:

 Jano (město) město v Hondurasu

křestní jméno 
 Jano Köhler – český malíř

příjmení
 Kišó Jano (* 1984) – japonský fotbalista
 Vittorio Jano – italský automobilový návrhář